TVP ist die Abkürzung für:

 Tiroler Volkspartei
 Telewizja Polska, polnische Rundfunkanstalt
 textured vegetable protein, englisch für texturiertes Soja
 TV Pforzheim 1834, Turnverein

TVP steht für:
 T.V.P. – The Vengeance Pack, DVD- und Blu-Ray-Label 

TVP